Определи́тель
 Определи́тель (или детермина́нт) — одно из основных понятий линейной алгебры.
 Определи́тель в биологии — справочник по видам живых организмов.